Herrarnas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 12 augusti.

Medaljörer

Kvalificerade lag

Final

Referenser